La Supercopa de la CAF 2022  fue la 31.ª edición de la Supercopa de la CAF. El encuentro organizado por la Confederación Africana de Fútbol fue disputado entre el Wydad Casablanca, campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2021-22, y el RS Berkane, vencedor de la Copa Confederación de la CAF 2021-22, ambos equipos de Marruecos.

El partido fue disputado en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, en Marruecos.

Equipos participantes 
En negrita ediciones donde el equipo salió ganador.

Ficha del partido 

{| align=center width=66% cellspacing="1"
|-
|

Enlaces externos 
 Total CAF Super Cup, CAFonline.com

Fútbol en 2022
2022